

Patronyme

Familles Villiers et de Villiers (personnalités françaises) 
 André Brochant de Villiers (1773-1840), géologue et minéralogiste ;
 Georges Villiers (1899-1982), dirigeant d'entreprise, homme politique et syndicaliste français ;
 Gérard de Villiers (1299–1307) precepteur de l'Ordre du Temple ;
 Jacques-François de Villiers (1727-1794), médecin français ;
 Jean de Villiers (mort en 1294) , grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Jephan de Villiers (né en 1940), sculpteur français ;
 Pierre de Villiers dit l’abbé de Villiers (1648-?), jésuite et écrivain français ; 
 Pierre de Villiers, compositeur français de la Renaissance ;

Famille de Villiers de L'Isle-Adam 
 Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889), écrivain français ;
 Jean de Villiers de L'Isle-Adam (?-1437), maréchal de France, gouverneur de Paris et de Bruges ;
 Louis de Villiers de L'Isle-Adam (v. 1450-1521), vidame de Gerberoy, pair de France et comte-évêque de Beauvais ;
 Pierre de Villiers de L'Isle-Adam (?-1386), grand maître de l'Hôtel du roi Charles V ;
 Pierre de Villiers de L'Isle-Adam (1365-1399), chambellan du roi Charles VI.

Famille Adam de Villiers 
 Gérard de Villiers (Gérard Adam de Villiers, 1929-2013), écrivain français, auteur de romans d'espionnage ;
 Henri de Villiers (Henri Adam de Villiers, ), chef de chœur français ;
 Jean-Baptiste de Villiers, gouverneur colonial français au début du .
D’où : 
 Maison Adam de Villiers, bâtiment situé à la Réunion ;

Famille Le Jolis de Villiers 
 Bertrand de Villiers (1950-), dirigeant d'entreprise ;
 Philippe de Villiers (1949-), homme politique français, frère du précédent ;
 Pierre de Villiers (1956-), général d'armée français, frère des deux précédents.

Famille de Villiers du Terrage 
 Édouard de Villiers du Terrage (1780-1855), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Paul Étienne de Villiers du Terrage (1774-1858), haut fonctionnaire et homme politique français.

Famille Coulon de Villiers 
 François Coulon de Villiers (1712-1794), officier militaire français de la Nouvelle-France ;
 Joseph Coulon de Villiers (1718–1754), officier militaire français de la Nouvelle-France ;
 Louis Coulon de Villiers (1710-1757), officier militaire français de la Nouvelle-France.

Famille Dufourny de Villiers 
 Louis Pierre Dufourny de Villiers (1739-1796), homme politique français.

Famille Morel de Villiers 
 Roger de Villiers (1885-1958), sculpteur français.

De Villiers (personnalités sud-africaines) 
 David Pieter de Villiers Graaff (1859-1931), homme politique d'Afrique du Sud ;
 David de Villiers (né en 1993), nageur sud-africain ;
 Dawie de Villiers (né en 1940), joueur de rugby à XV puis politicien sud-africain ;
 Elmé de Villiers (née en 1993), joueuse sud-africaine de badminton ;
 Giniel de Villiers (né en 1972), pilote automobile sud-africain ;
 Hendrik de Villiers (né en 1981), triathlète sud-africain ;
 Henry Oswald de Villiers (1945-2022), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Jacob de Villiers, (né en 1938), exploitant agricole ;
 Jean de Villiers (né en 1981), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Karlien de Villiers (née en 1975), auteur de bande dessinée sud-africain ;
 Nannie De Villiers (née en 1976), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Peter de Villiers (né en 1957), joueur sud-africain de rugby à XV puis entraîneur ;
 Pierre de Villiers (1905-1975), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Pieter de Villiers (né en 1972), joueur sud-africain de rugby à XV naturalisé français ;
 Wim de Villiers (1921-1991), ingénieur, homme d'affaires et homme politique sud-africain.

Autres personnalités 
Moira de Villiers (née en 1990), judokate néo-zélandaise

Toponyme 

 Château de Villiers :
 Château de Villiers (Cerny), Essonne.
 Château de Villiers (Draveil), Essonne.
 Château de Villiers (Poissy), Yvelines.
 Avenue de Villiers, voie du .
 Porte de Villiers, porte de Paris située dans le .
 Avenue de la Porte-de-Villiers, voie du .

Lien externe

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français
Patronyme sud-africain
Homonymie de monument